Rainer Zotz ist der Name folgender Personen:

* Rainer B. Zotz (1956–2022), deutscher Hämostaseologe
 Rainer J. Zotz (* 1959), deutscher Kardiologe